Кайып-хан () (1650—1719) правил Казахским ханством в 1715 — 1718 годах, сын Кусрау-султана и внук Сартак-султана, отец Батыра-султана. Его предшественником был Тауке-хан.

Правление 
Правление Кайып-хана пришлось на трудные времена войны с Джунгарским ханством. В 1716 году главные силы джунгарской армии выступили в поход от р. Или по направлению к Аягузу. Одновременно отряды джунгар двинулись на Абакан и захватили территорию между реками Бией и Катунью.

Весной 1718 года на р. Аягуз произошло трёхдневное сражение между казахским ополчением и джунгарским войском. Несмотря на некоторые успехи казахов в первые два дня битвы, сражение завершилось победой ойратов.

Со слов русского посла Брянцева сражение было жестоким. К поражению казахов привела, прежде всего, несогласованность действий султана Абулхаира и Кайып-хана, враждовавших друг с другом, а также внезапный удар джунгар с тыла. В том же 1718 году джунгарские войска разбили на р. Арыси другие отряды казахских ополчений.

Внешняя политика 
С октября 1716 года по сентябрь 1717 года в столице Казахского ханства работало так называемое Белоусово посольство, прибывшее с ответным на посещение послов хана визитом. Оно проинформировало об указе сибирского губернатора князя М. П. Гагарина относительно его покровительства казахам, проживающим в городах сибирской губернии. Также были переданы гарантии губернатора в отношении безопасности группы из 50 человек, занимающихся торговлей в пограничном укреплении на берегу реки Есиль. Кроме того, Кайып-хан и князь Гагарин через посольство обменивались письмами.

Весной 1717 года Кайып-хан принимал посольство Фёдора Жилина, направленное казанским губернатором. Целью посольства было установление торговых связей между Русским царством и Казахским ханством. Переговоры прошли успешно, и в 1718 году Жилин вернулся на родину.

Выявлен документ, указывающий на дипломатическую переписку в начале XVIII века между правителями Казахского ханства и Османской империи. В архиве Османской империи сохранилось письмо казахского хана Кайыпа к турецкому султану Ахмету III, которое, предположительно, написано после 1715 года. В нём казахский правитель предлагает создать военный союз против Москвы.

Примечания

Ссылки 
Лапин Н.С. Казахско-русские  посольские связи в предымперский период: основные проблемы двусторонних отношений в начале XVIII века // Былые годы. Российский исторический журнал. 2021. 16(1).  С. 47-55. DOI: 10.13187/bg.2021.1.47

 Всемирная история в 24 томах, том 14, глава 3, Средняя Азия и Казахстан, Освободительная борьба казахского народа против джунгарского нашествия, Минск, 1999 г. ISBN 985-456-282-4, ст. 203—208
 Сабитов Ж. М. Генеалогия Джучидов в XIII-XVIII веках.
 КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЕВРАЗИИ

Казахские ханы
Торе